Erik Lindström kan avse:

Erik Lindström (1858–1944), svensk godsägare, disponent och politiker
Erik Lindström (1862–1935), svensk läkare
Erik Lindström (1891–1970), svensk litteraturvetare
Erik Lindström (1900–1985), svensk skolledare
Erik Lindström (1906–1974), finländsk skådespelare
Erik Lindström (1918–1955), svensk backhoppare
Erik Lindström (1922–2015), finländsk jazzmusiker och kompositör
Erik R. Lindström (född 1950), biolog och författare
Erik Lindström (ishockeyspelare) (1991- ), svensk ishockeyspelare